8 Armia Lotnicza (ZSRR)
 8 Armia Lotnicza (USA)